Поль Сезар Эллё (; 17 декабря 1859, Ван — 23 марта 1927, Париж) — французский художник и гравёр.

Биография и творчество 

Ребенком потерял отца. В 15 лет открыл для себя импрессионизм. Учился в Национальной высшей художественной школе у Жана-Леона Жерома. В 1884 году Эллё  пригласили  в семью французского художника Герена для  написания портрета его дочери, 14-летней Алисы Герен. В 1886 году 16-летняя девушка становится  женой художника и его музой на всю жизнь.

Эллё осваивает технику сухой иглы и становится одним из первых художников, кто использует данную технику в чистом виде после трёх гравюр Дюрера в 1512 году. Эллё выполняет в технике сухой иглы порядка 1500 работ. Среди них преобладают интересные портреты фигур прекрасной эпохи, чаще всего женские, наиболее известен среди которых — портрет парижской куртизанки Лианы де Пужи. Часто изображена его жена Алиса Герен в образе женщины с длинными рыжими волосами.

Эллё также был дружен с Робером де Монтескью, Джованни Болдини, Джоном Сарджентом, Марселем Прустом (оставил рисунок Пруста на смертном одре).

Создал эскизы для росписи плафона Центрального вокзала в Нью-Йорке (1912) — на тему Млечного Пути, пересекающего знаки зодиака.

Признание 
Был известен не только в Париже, но и в Лондоне. Кавалер ордена Почётного легиона (1904).

Образ в искусстве 
Стал прототипом художника Эльстира в романе Пруста «В поисках утраченного времени».

Примечания

Картины

Литература 
 
 Montesquiou-Fézensac R. de. Paul Helleu, peintre et graveur. Paris: H. Floury, 1913
 Paul-Cesar Helleu, 1859—1927: glimpses of the grace of women. New York: Knoedler, 1974
 Dini Fr. Boldini, Helleu, Sem: protagonisti e miti della Belle Epoque. Milano: Skira, 2006

Ссылки 

 Официальный сайт
 Эллё и его родные места
 Многочисленные репродукции
 Работы on line

Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века
Художники-импрессионисты Франции
Кавалеры ордена Почётного легиона
Прототипы персонажей цикла романов «В поисках утраченного времени»